ISK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nasik Gandhinagr (India)
 isk – codice ISO 639-3 della lingua ishkashimi
 ISK – codice valutario ISO 4217 della Corona islandese, valuta dell'Islanda